Колонија Санта Анита има више значења:

 Колонија Санта Анита (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Санта Анита (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Колонија Санта Анита (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Колонија Санта Анита (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику